Rehlen ist ein Familien- und Ortsname:

Familienname:
 Esaias Rehlen (1767–1800), deutscher Theologe
 Robert Rehlen (1859–1941), deutscher Architekt
 Robert Rehlen ist ein Pseudonym von Julius Zeitler (1874–1943), deutscher Verleger
 Wilhelm Rehlen (1796–1831), deutscher Zeichner und Architekt
 Wiltrud Rehlen (1930–1984), deutsche Volkswirtin, MdB

Ortsname:
 Rehlen (bis 1938: Errehlen), Dorf im Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen, seit 1946: Worotynowka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland